Amselgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Amselgraben (Reichertsheim), Einöde der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Amselgraben (Wonneberg), Einöde der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Fließgewässer:
 Amselgraben (Dobelbach), linker Zufluss des Dobelbachs (zum Forstgraben, zum Schinderbachs, zum Waginger See, zur Götzinger Achen) bei Amselgraben, Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Amselgraben (Gerchsheimer Graben), linker Zufluss des zuvor noch Grundgraben genannten Gerchsheimer Grabens nahe Ilmspan, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Amselgraben (Rainbach), linker Zufluss des Rainbachs (zum Inn) bei Amselgraben, Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Amselgraben (Umlach), rechter Zufluss der Umlach am Hof Stephan, Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Amselgraben (Weibersbach), linker Zufluss des Weibersbaches (zur Kahl in Michelsbach) nach Albstadt, beide Orte zur Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Amselbach
 Amselaugraben